Wassjukow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wassjukow, Filmemacher 
 Jewgeni Andrejewitsch Wassjukow (1933–2018), sowjetisch-russischer Schachspieler
 Kostjantyn Wassjukow (* 1981), ukrainischer Sprinter